Hieronder volgen de selecties voor de elite, mannen tijdens het wereldkampioenschap veldrijden 2009.

Selecties 2009 mannen elite
Veldrijden in 2009